Olaf Tandberg (1879-1932), médecin et sauteur à ski norvégien ;
  (1918-1942), nageur norvégien.